Stazione di Civitavecchia Marittima – inaugurata nel 1906
Stazione di Civitavecchia Marittima – inaugurata nel 2000
Stazione di Civitavecchia Marittima – inaugurata nel 2005